Малое Белое — название географических объектов:

Белоруссия 
 Малое Белое — озеро в Полоцком районе Витебской области.

Казахстан 
 Малое Белое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Малое Белое — село в Юргамышском районе Курганской области.

См. также 
 Белое
Большое Белое